Mieczysław Tadeusz Kudelski (1882–1957) – tytularny pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych z dwoma okuciami, oficer 2 pułku ułanów
 Mieczysław Zygmunt Kudelski ps. „Wiktor” (1899–1943) – porucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego